Юрген Мейер:
  (1937–1989) — немецкий юрист, преподаватель, деятель образования.
 Мейер, Юрген-Бона (1829—1897) — германский философ, преподаватель, деятель образования.